Andre Padmore – giocatore di badminton delle Barbados
 George Padmore – politico trinidadiano
 Mark Padmore – tenore britannico